Ārt Khwājah är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Ārt Khwājah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ārt Khwājah är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Ārt Khwājah. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Ārt Khwājah består i huvudsak av gräsmarker. Runt Ārt Khwājah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Takhar (provins)